Relatieve en absolute tijd (grammatica)
Gelijktijdigheid